Johann Hemeling ist der Name vfolgender Personen:

* Johann Hemeling (Bürgermeister) (um 1358–1428), Bürgermeister von Bremen
 Johann Hemeling (Rechenmeister) († 1684), deutscher Schreib- und Rechenmeister
 Johann Carl Hemeling (auch Johann Carl Hemmeling; 1702–1736), deutscher Architekt und Ingenieur
 Johann Wilhelm Hemeling (1758–1817), deutscher Bibliothekar und Taubstummenlehrer